Egalitär steht für:

 Egalitäre Gesellschaft
 Egalitarismus